Церетели, Василий: Церетели, Василий Георгиевич (1862—1937) — грузинский политик, врач и журналист.
 Церетели, Василий Зурабович (род. 1978) — директор Московского музея современного искусства, внук Зураба Церетели.